Касатонов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Касатонов Володимир Опанасович (1910–1989) — радянський воєначальник, адмірал флоту, Герой Радянського Союзу.
 Касатонов Ігор Володимирович (* 1939) — радянський і російський військово-морський діяч, адмірал, командувач Чорноморського флоту ВМФ СРСР і Росії (1991—1992).
 Касатонов Олексій Вікторович (* 1959) — російський хокеїст.

Російські прізвища